Васюков () — російське прізвище. Відомі носії:

 Васюков Артем Романович (1984) — російський хокеїст.
 Васюков Євген Андрійович (1933—2018) — радянський шахіст і шаховий теоретик.
 Васюков Костянтин Вікторович (1981) — український спринтер.

Російські прізвища